Вултурешти има више значења:

 Вултурешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Вултурешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Вултурешти (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Вултурешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Вултурешти (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији
 Општина Вултурешти (Олт), општина у округу Олт у Румунији
 Општина Вултурешти (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији
 Општина Вултурешти (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији